Merkt ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Merkt (* 1967), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Frédéric Merkt (* 1966), Schweizer Chemiker
 Hanno Merkt (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler

 Hartmut Merkt (1953–2019), deutscher Schriftsteller
 Irmgard Merkt (* 1946), deutsche Musikpädagogin
 Otto Merkt (1877–1951), deutscher Kommunalpolitiker, Heimatforscher, Historiker